В группу 2 зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Англия, Италия, Польша, Грузия и Молдова. Матчи в группе 2 прошли с 1 сентября 1996 года по 11 октября 1997 года.

Победитель группы, Англия, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 1998 года. Италия попала в число восьми лучших, занявших второе место, и вышла в стыковые матчи.

Результаты

Бомбардиры 
5 мячей
  Алан Ширер
3 мяча
  Тедди Шерингем
  Фабрицио Раванелли
  Анджей Юсковяк

Примечания

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

Отборочный турнир
Футбол в Европе в 1996 году
Футбол в Европе в 1997 году